Kameník může být:

 řemeslník pracující v oboru kamenictví
 Kameník (příjmení), české příjmení
 Kameník (přírodní památka) – chráněné území u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice

hory, vrchy a kopce
 Kameník (Lužické hory), vrch v Lužických horách u Slunečné u Kamenického Šenova (641 metrů nad mořem)
 Velký Kameník, vrchol u Hluboké nad Vltavou u Zahájí (577 metrů nad mořem)
 Malý Kameník, vrchol u Hluboké nad Vltavou u Zahájí (530 metrů nad mořem)

Externí odkazy